Lufer steht für:

 Abram Michailowitsch Lufer (1905–1948), ukrainischer Pianist und Hochschullehrer
 bretonische Schreibweise der französischen Gemeinde Louisfert